Liping peut désigner :

Un district administratif en Chine 
 Xian de Liping, district de la province de Guizhou

Un prénom féminin chinois 
Prénom féminin chinois () porté notamment par les personnalités suivantes :
 He Liping (, 1972-), joueuse de softball chinoise
 Ji Liping (, 1988-), nageuse chinoise
 Lü Liping (, 1960-), actrice chinoise
 Wang Liping (, 1976-), athlète chinoise spécialiste de la marche athlétique

Un prénom masculin chinois 
Prénom masculin chinois () porté notamment par les personnalités suivantes :
 Wang Liping (, 1941-), compositeur chinois